Brahms-Haus (Baden-Baden), een museum over Johannes Brahms in Baden-Baden, Baden-Württemberg, Duitsland
 Brahms-Haus (Heide), een museum over Johannes Brahms in Heide, Sleeswijk-Holstein, Duitsland